Le nom de Rocher Saint Michel peut désigner :

 un sommet du massif de Marseilleveyre, au sud de Marseille,
 le site de l'Église Saint-Michel d'Aiguilhe, limitrophe du Puy-en-Velay,
 le site du Palais des évêques de Bourg-Saint-Andéol,
 un rocher proche de l'île côtière de Cézembre, en baie de Saint-Malo.

Homonymie de toponyme